Platero steht für:

 Platero (Architekturstil), ein Architekturstil in Spanien
 den Namen eines Esels in „Platero y yo“ (Platero und ich), ein Prosagedicht von Juan Ramón Jiménez, und gelegentlich auch kurz für das Werk
 Platero y Tú, eine baskische Rockband mit kastilischen Texten

Platero ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Platero (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Guillermo Gómez Platero (1922–2014), uruguayischer Architekt